Rijnwijk kan verwijzen naar:

Rijnwijk (Arnhem) - een wijk in Arnhem
Rijnwijk (bij Wageningen) - een verdwenen middeleeuwse plaats bij Wageningen, vermoedelijk het huidige Randwijk
Rijnwijk, een buitenplaats tussen Zeist en Odijk